Maria Anna Falcko-Zweibrückenská (18. července 1753 – 4. února 1824) byla birkenfeldsko-gelnhausenská falckraběnka a sňatkem s Vilémem Bavorským vévodkyně v Bavorsku. Maria Anna byla přes svého syna Pia Augusta prababičkou císařovny Alžběty, zvané „Sisi“.

Rodina 
Maria Anna se narodila ve Schwetzingenu jako dcera Fridricha Michaela Falcko-Zweibrückenského a jeho manželky Marie Františky Falcko-Sulzbašské. Byla sestrou Maxmiliána Josefa, pozdějšího bavorského krále, a Amálie, poslední kurfiřtky a první saské královny.

Manželství a potomci 
Maria Anna se 30. ledna 1780 v Mannheimu provdala za Viléma Bavorského, syna Jana Falcko-Gelnhausenského. Pár měl tři děti:

 1. syn (*/† 6. 5. 1782)
 2. Marie Alžběta Bavorská (5. 5. 1784 Landshut – 1. 6. 1849 Paříž)
 ⚭ 1808 Louis Berthier (20. 11. 1753 Versailles – 1. 6. 1815 Bamberk), Maršál Francie, suverénní kníže z Neuchâtelu, kníže z Wagramu a vévoda z Valanginu
 3. Pius Augustus Bavorský (1. 8. 1786 Landshut – 3. 8. 1837 Bayreuth), vévoda v Bavorsku
 ⚭ 1807 Amálie Luisa Arenberková (10. 4. 1789 Brusel – 4. 4. 1823 Bamberk)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. července
Narození v roce 1753
Úmrtí 4. února
Úmrtí v roce 1824
Wittelsbachové
Němečtí římští katolíci
Bavorské vévodkyně
Ženy
Narození ve Schwetzingenu
Úmrtí v Bamberku